Bartolomeu, o Apóstolo — apóstolo de Jesus
 Bartolomeu de Edessa — escritor cristão do século XIII
 Bartolomeu Dias — navegador português
 Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera — bandeirante brasileiro

Desambiguações de antropônimos